est une expression anglo-saxonne signifiant « ces choses simples ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson de Jim Brickman sortie le .

Album 

 , album d'Amy Grant sorti le  ;
 , album de Carole King sorti en  ;
 , album de Zero 7 sorti le .

Voir aussi